Stickstofffluorid ist der Name dreier chemischer Verbindungen zwischen Stickstoff und Fluor. Diese sind:
 Stickstoff(I)-fluorid, N2F2
 Stickstoff(II)-fluorid, N2F4
 Stickstofftrifluorid, NF3